Норрингтон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Норрингтон, Роджер (род. 1934) — британский дирижёр, певец.
 Норрингтон, Стивен (род. 1964) — британский кинорежиссёр.